Евге́ний Ю́рьев:
 Юрьев, Евгений Борисович (род. 1950) — украинский учёный-психиатр, суицидолог.
 Юрьев, Евгений Дмитриевич (1882—1911) — русский поэт и композитор, автор романсов.